Mistrzostwa Świata U-17 w Koszykówce Mężczyzn 2010 odbyły się w dniach 2 lipca – 11 lipca w Hamburgu. W zawodach wystartowało 12 zespołów, które uzyskały kwalifikacje w kontynentalnych mistrzostwach do lat 16 w 2009 roku. Jest to pierwsza edycja mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej.

Kwalifikacje 
 Mistrzostwa Afryki U-16 w Koszykówce Mężczyzn 2009
 
 Mistrzostwa Azji U-16 w Koszykówce Mężczyzn 2009
 
 
 Mistrzostwa Ameryki U-16 w Koszykówce Mężczyzn 2009
 
 
 
 Mistrzostwa Europy U-16 w Koszykówce Mężczyzn 2009
 
 
 
 
 Mistrzostwa Oceanii U-16 w Koszykówce Mężczyzn 2009
 
 Gospodarz

Grupy

Faza wstępna

Group A

Group B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Trzecie miejsce

Finał

Playoff 5 – 8

Miejsca 5 – 8

Siódme miejsce

Piąte miejsce

Playoff 9 – 12

Miejsca 9 – 12

Jedenaste miejsce

Dziewiąte miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody 

Najlepsza piątka turnieju

  Kevin Pangos
  Mateusz Ponitka
  Bradley Beal
  James McAdoo
  Przemysław Karnowski

Liderzy statystyk 

Punkty

Zbiórki

Asysty

Bloki

Przechwyty

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w koszykówce
2010
2010 w Niemczech
Sport w Hamburgu
Koszykówka w Niemczech